Mixed Up — сборник ремиксов на лучшие хиты Girls Aloud, выпущен в 2007 году, в одно время с четвёртым студийным альбомом группы Tangled Up на лейбле Fascination.

Список композиций 
1. The Show (Tony Lamezma Club Mix) 3:43
2. No Good Advice (Doublefunk Clean Vocal Mix) — 5:19
3. I Think We're Alone Now (Tony Lamezma Baubletastic Remix) — 5:10
4. Sexy! No, No, No... (Tony Lamezma’s «Yes Yes Yes» Mix) — 5:53
5. Something Kinda Ooooh (Tube City Remix) — 4:40
6. Wake Me Up (Tony Lamezma’s Love Affair) — 5:09
7. Jump (Almighty Vocal Mix) — 4:09
8. Biology (Tony Lamezma Remix) — 4:23

Позиции в чартах

Участники записи

Состав 
 Шерол Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Николя Робертс
 Надин Койл

Авторы 
 Girls Aloud
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Альбомы Girls Aloud
Альбомы ремиксов